

Astronomia
 90376 Kossuth – asteroide della fascia principale

Fantasy
 Kossuth – divinità di Dungeons & Dragons

Geografia
 Stati Uniti d'America
Contea di Kossuth, nello stato di Iowa
Kossuth – villaggio della Contea di Alcorn, Mississippi
 Kossuth – città della Contea di Manitowoc, Wisconsin

Musica
 Kossuth – poema sinfonico di Béla Bartók del 1903

Persone
 Luigi Kossuth – politico ungherese